Il singolare del torneo di tennis Kosice Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Vassallo Argüello che ha battuto in finale Hermes Gamonal 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 John van Lottum (quarti di finale)
 Cyril Saulnier (primo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Julian Knowle (semifinali)

 Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)
 George Bastl (primo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2003